2 miejscowości w Polsce:
 Wieliczna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Wieliczna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek